

Comuni 

Authie (Calvados), comune del Calvados
Authie (Somme), comune del dipartimento della  Somme

Altro 
 Authie (fiume), è un fiume francese lungo poco più di 100 km che si getta nel canale della Manica